Дубяги — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 21 км к юго-западу от центра города Пскова и в 6 км к юго-западу от деревни Тямша.

Автобусного сообщения с районным или волостным центром нет. Ближайшие к деревне остановки общественного транспорта - "Тямша-конечная" и "Тямша-магазин" (в деревне Тямша).

Шоссе, ведущее в населённый пункт, представляет собой продолжение улицы Новосёлов волостного центра.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района